

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Dębieniec – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński
 Dębieniec – część wsi Włocin-Wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Dębieniec – część wsi Wonna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec